Die Abkürzung EAK steht für:

 Kenia (East Africa Kenya) als internationales Kfz-Kennzeichen
 Evangelischer Arbeitskreis der CDU/CSU
 Europäischer Abfallartenkatalog
 Eingabe-/Ausgabe-Konzentrator ist die Auswerteschaltung für das Steuermodul in einer Streckenstation, siehe Verkehrstechnik
 eine schwedische Punkband namens Eld Attack Krossa
 Europäische Anwaltskooperation, eine europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung von unabhängigen Rechtsanwaltskanzleien
 Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden
 Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen

eAK ist die Abkürzung für:

 Kurs mit erhöhtem Anforderungsniveau (auch: Kurs mit eA = Leistungskurs = LK), siehe Reformierte Oberstufe

EAK